Такмичење у скијашким скоковима на великој скакаоници у екипној конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимпијском комплексу Вистлер Парк у долини Калаган. Квалификације за такмичење у финалу је одржано 22. фебруара са почетком од 10:00 по локалном времену.

Систем такмичења 
У екипној конкуреницији такмичење се одржава један дан. Екипу сачињавају четири скакача. Сви такмичаре једне екипе изводе по један скок. Збиром оцена првог скока свих чланова екипе добија се укупан резултат и према њему екипа заузима одређено место. Првих 8 екипа добија право на још један скок после које се сабирају оцене опба скока и добија коначан пласман.

У такмичењу је учествовало 12 националних екипа.

Земље учеснице 

  (4) 
  (4)
  (4)
  (4)
 
  (4)
  (4) 
  (4)
  (4) 

  (4)
  (4)
  Словенија (4) 
  (4)

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Спољашње везе 
 Скијашки скокови на званичном сајту ЗОИ 2010  

Скијашки скокови на Зимским олимпијским играма 2010.